Il doppio maschile del Dubai Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles erano i detentori del titolo, ma ha perso ai quarti contro Rik De Voest e Dmitrij Tursunov.

Rik De Voest e Dmitrij Tursunov hanno vinto in finale Martin Damm e Robert Lindstedt, 4–6, 6–3, 10–5.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti)

 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (primo turno) 
 Andy Ram /  Kevin Ullyett  (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009